

Persone 
 Ramon Zürcher (1982) – regista svizzero
 Ramon Zürcher (1991) – sciatore svizzero